The Usual Suspects (Belgische punkband)
The Usual Suspects (film), een Amerikaanse film uit 1995